Hinrich Sillem ist der Name folgender Personen:

* Hinrich Sillem (Ratsherr) (um 1545–1615), deutscher Kaufmann und Politiker
 Hinrich Sillem (Oberalter) (1599–1662), deutscher Kaufmann und Oberalter